Sons of Satan Praise the Lord () — сборник каверов шведской дэт-металлической группы Entombed, был выпущен в 2002 году на лейбле Music for Nations.

Об альбоме 
Sons of Satan Praise the Lord был записан и смикширован в стокгольмской студии Studio Sunlight.

На альбоме Sons of Satan Praise the Lord собраны 27 кавер-версий песен исполненных пионерами шведского дэт-метала в период 1993—1999 годов. Эта большая компиляция из двух дисков позволяет понять широкий спектр групп, оказавших влияние на Entombed.

Диапазон песен колеблется от очевидных: S.O.D. — "Repulsion’s «Black Breath», Kiss — «God of Thunder», The Misfits — «Hollywood Babylon», Motörhead — «One Track Mind» — до King Crimson — «21st Century Schizoid Man» и Bob Dylan — «The Ballad of Hollis Brown».

Список композиций

1-й диск 
 «Black Breath» (Repulsion) [ — 2:31]
 «Albino Flogged in Black» (Stillborn) [ — 6:27]
 «March of the S.O.D» (Stormtroopers of Death) [ — 1:31]
 «Sergeant D. & The S.O.D.» (Stormtroopers of Death) [ — 2:26]
 «Some Velvet Morning» (Lee Hazlewood) [ — 3:51]
 «One Track Mind» (Motörhead) [ — 5:03]
 «Hollywood Babylon» (The Misfits) [ — 2:27]
 «Night of the Vampire» (Roky Erickson) [ — 5:01]
 «God of Thunder» (KISS) [ — 4:43]
 «Something I Learned Today» (Hüsker Dü) [ — 2:11]
 «21st Century Schizoid Man» (King Crimson) [ — 3:20]
 «Black Juju» (Alice Cooper) [ — 3:48]
 «Amazing Grace» (punk version) [ — 1:47]

2-й диск 
 Satan (The Dwarves) [ — 1:15]
 Hellraiser (Christopher Young) [ — 5:49]
 Kick out the Jams (MC5) [ — 2:52]
 Yout' Juice (Bad Brains) [ — 2:48]
 Bursting Out (Venom) [ — 3:45]
 State of Emergency (Stiff Little Fingers) [ — 2:37]
 Under the Sun (Black Sabbath) [ — 5:52]
 Vandal X (Unsane) [ — 1:53]
 Tear It Loose (Twisted Sister) [ — 3:20]
 Scottish Hell (Dead Horse) [ — 3:10]
 The Ballad of Hollis Brown (Bob Dylan) [ — 4:08]
 Mesmerization Eclipse (Captain Beyond) [ — 4:02]
 Lost (Jerry's Kids) [ — 3:13]
 Amazing Grace (Mellow Drunk version) [ — 1:40]

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Sons Of Satan Praise The Lord на discogs.com

Альбомы Entombed